

Cinema 

Boy Meets Boy – film del 2021 diretto da Daniel Sanchez Lopez

Letteratura 

 Boy Meets Boy – romanzo del 2003 di David Levithan

Televisione 
Boy Meets Boy – titolo internazionale con cui è noto il cortometraggio sudcoreano Sonyeon, sonyeon-eul mannada del 2008
Boy Meets Boy – serie televisiva del 2003